Вячеслав Николаевич Скворцов
 Скворцов, Вячеслав Николаевич (род. 1947) — инженер, организатор промышленности, член Совета Федерации.
 Скворцов, Вячеслав Николаевич (род. 1946) — педагог, ректор и президент вуза, депутат Государственной думы, член Совета Федерации.